Sara — personagem bíblica

Topônimos 
 Sara (província) — província da Bolívia
 Sara Sara (distrito) — distrito do Peru

Outros 
 Sara (telenovela) — telenovela belga
 Sara (série de televisão) - série de televisão portuguesa
 SARA — Satélite de Reentrada Atmosférica
 SARA — Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto, mais conhecida como síndrome do desconforto respiratório do adulto
 J. Sara ou Jota Sara  — pseudônimo do escritor e poeta José Aras

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos